On My Way – album di B. J. Thomas del 1968
 On My Way – album di Ben Kweller del 2004
 On My Way – album dei deSoL del 2007
 On My Way – album postumo di Phil Ochs del 2010
 On My Way – album degli Split Lip Rayfield del 2017
 On My Way – singolo di Louis Armstrong del 1959
 On My Way – singolo di Charlie Brown del 2013
 On My Way – singolo di Lea Michele del 2014
 On My Way – singolo di Axwell Ʌ Ingrosso del 2015
 On My Way – singolo di Omar Naber del 2017
 On My Way – singolo degli Sheppard del 2019
 On My Way – singolo di Alan Walker, Sabrina Carpenter e Farruko del 2019
 On My Way – singolo di Jennifer Lopez del 2021